Светі-Гргур (хорв. Sveti Grgur «святий Григір»; італ. San Gregorio) — безлюдний острів у хорватській частині Адріатичного моря.
 Гргур Вучинич - єпископ (1727—1732), Крижевецька єпархія.
 Гргур Югович - єпископ (1707—1709) , Крижевецька єпархія.